— ежегодный марафон для женщин-бегунов на классическую дистанцию 42 км и 195 метров, который проходит в начале марта в японском городе Нагоя.

В 2011 году марафон был отменён из-за Землетрясения в Японии.

Победители 

 NB: (*) Звездочки указывают результаты 20-километрового забега

Женские марафоны Японии